Списъкът съдържа само държавите и териториите, които има международен автомобилен. За пълен списък на държави и територии виж Списък на страните.

 – Неофициален код.

Списъци на страни
Автомобилен транспорт